José Ramos est un nom porté par :

 José Ramos Preto (1871-1949), juriste et homme d'État portugais ;
 José Ramos (1899-?), footballeur portugais ;
 José Ramos Delgado (1935-2010), footballeur argentin ;
 José Ramos-Horta (1949-), homme d'État est-timorais ;
 José Ramos (1983-),  coureur cycliste vénézuélien ;
 José Ramos (1994-), judoka Guatémaltèque.